Zuzzeri  ist der Familienname folgender Personen:

 Benedetto Zuzzeri (* 1715), römisch-katholischer Erzbischof
 Flora Zuzzeri (1552–1648), ragusische Dichterin
 Giovanni Luca Zuzzeri (1717–1746), italienischer Archäologe und Numismatiker